Уструшана () или Усрушана — страна в Средней Азии, существовавшая в раннем Средневековье с центром в Бунджикате (территории современного северо-западного Таджикистана).

Географическое положение 

Территория Уструшаны занимала территории современного северо-западного Таджикистана, южного Узбекистана и западной Киргизии, огромное пространство от среднего течения Сырдарьи до Самарканда, включая верховья Зеравшана. Основные центры Уструшаны находились в межгорной Шахристанской впадине (Ура-Тюбинской котловине) к северу от Туркестанского хребта, которая является ядром области, и на Зааминской равнине, в бассейне реки Зеравшан. С севера ограничивалась верхним течением реки Сырдарьи, с юга — Гиссарским хребтом. На севере Уструшана граничила с областями Чач и Илак, на востоке соединена горным проходом с Ферганской долиной, на западе граничила с Согдом, на юго-западе — с Чаганианом.

Особенности государственности Уструшаны 
Столицей Уструшаны был город Бунджикат, располагавшийся на берегах реки Шахристансай на территории современного посёлка Шахристан в Шахристанском районе Согдийской области на северо-западе Таджикистана. Страна была разделена на 18 областей, в ней существовало множество крепостей (около 400). Активному развитию Уструшаны способствовало выгодное расположение на важном участке Великого шёлкового пути. Высокого уровня достигли ремёсла, металлургия. В этническом отношении уструшанцы были родственны согдийцам, но у них существовал собственный алфавит, отличный от согдийского. Господствующей религией был зороастризм.

Уструшана в IV—VII веках 
Возникновение государства в Уструшане, вероятно, относится к IV веку. В 435 году Уструшана упоминается в китайских источниках под названием Цао. Правитель Уструшаны носил титул афшин. В V — сер. VI веков Уструшана входила в состав владений государства эфталитов. С 560-х годов под властью Тюркского каганата. С ослаблением влияния тюрок в нач. VII века, Уструшана стала независимым княжеством, возможно, формально признавая верховную власть ихшидов Самарканда. В это время Бунджикат стал одним из крупнейших городов Средней Азии, важнейшим центром экономики, торговли и культуры региона.

Уструшана в VIII—IX веках 
В начале VIII века Уструшаны достигли арабские завоеватели. В 738 году уструшанцы вместе с тюрками участвовали в войне против арабов. В 739 году арабский полководец Наср ибн Сайяр заставил афшина Уструшаны Харахуруха признать арабскую власть. Но это подчинение было поверхностным, уструшанцы только выплачивали условную дань. Фактически Уструшана оставалась независимой и сохраняла свою религию, не приняв ислам. В 794—795 годах Уструшана передана халифом Харуном ар-Рашидом в управление Фадлу ибн Яхье из рода Бармакидов. В 822 году халиф аль-Мамун организовал поход на Уструшану, который возглавил Ахмад ибн Абу Халид аль-Ахвал. Успеху арабского войска способствовали внутренние смуты между сыновьями афшина Кавуса, один из которых — Хайдар оказал помощь арабам. Кавус признал себя вассалом халифа и принял ислам. Хайдар наследовал Кавусу на престоле Уструшаны, но фактически не управлял страной, а находился в распоряжении багдадских халифов, будучи наместником в различных провинциях и командуя войсками. В 835—838 годах Хайдар (которого чаще именовали по титулу — «Афшин») руководил правительственными войсками при подавлении восстания Бабека. 

В 819 году Уструшана была передана в управление представителю рода Саманидов Яхье ибн Асаду, который управлял ею до смерти в 855 году. После смерти Яхья ибн Асада Уструшана перешла его брату Ахмаду ибн Асаду, который передал ее своему сыну Якубу. В 893 году Уструшана как отдельное владение была ликвидирована Саманидами и включена в состав их державы.

Правители 
 Афшины (IV-V века)
 Эфталиты (V-VI века)
 Тюрки (VI-VII века)
 Афшины (VII-VIII века):
 Карабугра (739-795)
 Аббасиды/Бармакиды:
 Фадль ибн Яхья (795-802)
 Афшины:
 Кавус ибн Карабугра (802-830)
 Хайдар ибн Кавус (830-841)
 Саманиды:
 Яхья ибн Асад (819-855)
 Ахмад ибн Асад (855-893)

Галерея

См. также 
 Согдиана
 Хутталян
 Чаганиан
 Бухархудаты
 Фергана (историческая область)

Примечания

Литература 
 Смирнова О. И. Археологические разведки в Усрушане в 1953 г. // Материалы и исследования по археологии СССР, № 37. — М.-Л., 1953.
 Негматов Н. Н. Усрушана в древности и раннем средневековье. — Сталинабад, 1957.
 Смирнова О. И. Первые монеты Усрушаны. Эпиграфика Востока, вып. 20. — Л., 1971.

Исторические области Центральной Азии
Согдиана
История Таджикистана
Исторические области Таджикистана
Государства в истории Киргизии
Государства в истории Таджикистана
Государства в истории Узбекистана
История Согда
Согдийские княжества